Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 468 dans le monde.

 Route fédérale 468 en Allemagne
 BR-468 au Brésil
 Route régionale 468 en Finlande
 Route nationale 468 en France